Казнадеюшки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Витебская область
 Казнадеюшки — деревня, Лынтупский сельсовет Поставского района Витебской области
 Казнадеюшки — деревня, Лынтупский поселковый Совет Поставского района Витебской области